Pé pode referir-se a:
 Pé, estrutura anatómica humana;
 Pé (molusco), uma das partes básicas da anatomia dos moluscos;
 Pé (unidade), uma unidade de medida do comprimento ou distância;
 Pé (poesia), unidade básica da métrica poética.
Pro Evolution Soccer(PES), série de videojogos.

Desambiguação